Джей-лига 2008 Дивизион 2 — 37-й сезон второй по значимости футбольной лиги и 10-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 8 марта и завершился 6 декабря 2008 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2008 
Следующие клубы вышли в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 Роассо Кумамото
 Гифу

Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Санфречче Хиросима
 Ванфоре Кофу
 Иокогама

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2008 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Консадоле Саппоро
 Токио Верди
 Киото Санга

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2008
Спорт в Японии в 2008 году